Liberty County Courthouse ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Liberty County Courthouse (Georgia), ID-Nr. 80001105
 Liberty County Courthouse (Texas), ID-Nr. 02001514